Saint-Santin ist Name oder Namensbestandteil von französischen Gemeinden:
 Saint-Santin im Département Aveyron
 Saint-Santin-Cantalès im Département Cantal
 Saint-Santin-de-Maurs im Département Cantal